Hikaru est un prénom épicène japonais.

Il est porté par les personnalités suivantes :
 Hikaru Midorikawa, un seiyū, un comédien japonais ;
 Hikaru Nakamura, un joueur d'échecs américain ;
 Hikaru Nakamura, une mangaka japonaise ;
 Hikaru Utada, une chanteuse.

Il est utilisé pour les personnages de fiction suivants :
 Hikaru Makiba, dans Goldorak ;
 Hikaru Matsuyama, dans Captain Tsubasa ;
 Hikaru Sulu, dans Star Trek ;
 Hikaru Hitachiin, dans Ouran High School Host Club.

Il a été utilisé pour nommer les produits suivants :
 Hikaru no go, un manga dans le domaine du jeu de go ;
 Hikaru : un système d'arcade créé par Sega.

Patronyme japonais